L'aasimar est une créature imaginaire du jeu de rôle Donjons et Dragons. C'est un planaire natif du plan matériel, une race née de l'union entre un humanoïde et un Extérieur ou d'un Dieu bon. Les aasimars ont du sang de céleste (par exemple Archon ou Guardinal) dans leurs veines. Ils sont régulièrement confondus, à tort, avec leurs ancêtres demi-célestes. En réalité, un aasimar possède un ancêtre céleste, mais il n'est en aucun cas l'enfant d'une telle créature. L'aasimar est le descendant d'un demi-céleste.

Les aasimars ressemblent aux humains en poids et en taille, même s'ils sont un peu plus grands, mais ils vivent plus longtemps. Ce qui les différencie de ces derniers sont de petites caractéristiques issues de leur ascendance céleste, comme des cheveux argentés ou dorés ou une personnalité généreuse. Ils sont plus séduisants et calmes que la plupart des humains.

Description

Pouvoirs
Leur héritage céleste confère à la plupart des aasimars des capacités surnaturelles. Ils peuvent être capables d'utiliser des sorts mineurs (lumière du jour, par exemple) un certain nombre de fois par jour ou disposer d'une certaine protection contre un type particulier de dommages.

Alignement
Les aasimars, de par leur ascendance céleste, ont une prédisposition pour l'alignement bon mais des individus peuvent être d'alignement neutre voire, dans de rares cas, d'alignement mauvais.

Créature de Donjons et Dragons
Hybride de fiction